Atomopteryx coelodactyla is een vlinder uit de familie van de grasmotten (Crambidae), uit de onderfamilie van de Spilomelinae. De wetenschappelijke naam van deze soort is voor het eerst gepubliceerd in 1863 door Philipp Christoph Zeller.

De soort komt voor in Colombia, Venezuela, Ecuador en Chili.

Dier uit het Neotropisch gebied
Grasmotten